Under Attack – singolo degli ABBA del 1983, dall'album The Singles: The First Ten Years
 Under Attack – album dei The Casualties del 2006
 Under Attack – album dei Destruction del 2016